Badge (heraldiek), onderdeel in de heraldiek
 Badge (modern), een onderdeel in kleding als herkenningsteken
 Bisfenol A diglycidylether, ook wel BADGE, het reactieproduct van bisfenol A en epichloorhydrine